Николай Николаевич Смирнов (1929, Ленинград — 2007, Санкт-Петербург) — инженер-химик-технолог, доктор технических наук, профессор кафедры процессов и аппаратов Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института (Технического Университета), ученик известного основоположника научной школы процессного инжинирнга (процессы и аппараты химической технологии ) члена-корреспондента АН СССР Петра Григорьевича Романкова

Биография 
Родился в Ленинграде в 1929 году. Вместе с семьей находился в эвакуации с 1941 по 1944 год. Вернувшись из эквакуации поступил в 222-ю мужскую среднюю школу, которую закончил в 1948 году. После окончания школы поступил в ЛТИ, который закончил в 1954 году по специальности химик-технолог. Занимался научной и педагогической деятельностью в ЛТИ на протяжении более 50 лет. Подготовил сотни студентов и несколько уникальных аспирантов, выпустил более 200 научных работ по проблемам связанным с реакторной техникой. Большинство его работ имеют оборонное значение, что не позволяет их публикации и обсуждения в печати.

Заслуги и звания 
 Автор двух учебников и трех монографий;
 Заслуженный деятель науки РФ (1996)
 Член научного совета РАН по теоретическим основам химической технологии (ТОХТ)
 Почетный член Международной академии информатизации (ЮНЕСКО)

Библиография 
 Смирнов Н.Н. Исследование влияния перемешивания и природы вещества на некоторые процессы химического превращения в системе тело - жидкость. Дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.17.08). - Ленинград, 1961.
 Смирнов Н.Н. Исследование макрокинетики и массопереноса ионообменных процессов химической технологии. Дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук (05.17.08). - Ленинград, 1979.
 Михаил Р. Реакторы в химической промышленности : Пер. с румын /Под ред. чл.-кор. АН СССР П.Г. Романкова и канд. техн. наук Н.Н. Смирнова. - Ленинград : Химия. Ленингр. отд-ние, 1968. - 387 с.
 Смирнов Н.Н. Реакторы в химической промышленности. - М. : Высш. школа, 1980. - 72 с.
 Смирнов Н.Н. Химические реакторы в примерах и задачах. [Учеб. пособие по направлению "Хим. технология и биотехнология"] /Н.Н. Смирнов, А.И. Волжинский, В.А. Плесовских. - 3-е изд., перераб. и доп.. - СПб. : Химия. Санкт-Петербург. отд-ние, 1994. - 278 с.
 Процессы и аппараты химической технологии. Основы инженер. химии [Учеб. для вузов по направлению "Хим. технология и биотехнология" /Н.Н. Смирнов, М.И. Курочкина, А.И. Волжинский, В.А. Плесовских]; Под общ. ред. Н.Н. Смирнова. - СПб. : Химия, 1996. - 407 с.
 Смирнов Н. Н. Биохимические реакторы. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Биотехнология" /Н.Н. Смирнов, В.А. Плесовских. - СПб. : Химиздат, 1998. - 127 с.
 Сборник научных трудов к 100-летию П. Г. Романкова; С.-Петерб. гос. технол. ин-т (техн. ун-т). - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. технол. ин-та (техн. ун-та), 2004. - 135 с.
 Смирнов Н. Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы аппаратов). учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по хим.-технол. направлениям подгот. дипломир. специалистов / Н. Н. Смирнов, В. М. Барабаш, К. А. Карпов; под общ. ред. Н. Н. Смирнова. - СПб. : Химиздат, 2005. - 79, [1] с. : ил. ; 29 см. - Библиогр.: с. 77 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 78-80.

Примечания

Ссылки 
 УКАЗ Президента РФ от 22.04.1996 N 589 "О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
 «Мои учителя» — Проф. Н.Н. Смирнов (В.Е. Зеленский, Др.-Инж., Канд. техн. наук)

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Химики России
Доктора химических наук
Ученики Петришуле
Химики СССР